L'Homme blessé est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Homme blessé, tableau de Gustave Courbet (1844-1854)
 L'Homme blessé, film réalisé par Patrice Chéreau (1983)

Voir aussi 
 '', manga japonais (1983-1986)